Димитър Димитров е български футболист, защитник/полузащитник, състезател на ОФК Спартак (Плевен). Възпитаник на ДЮШ на ОФК Спартак (Плевен).

Започва своята кариера във „ФК Гунди“ (Плевен), след което преминава в Спартак (Плевен).

Като юноша на старшата възраст на отбора прави своя дебют за първия състав, ръководен от Бойко Цветков.

През пролетта на 2015 година се присъединява към ОФК Павликени който се състезава в трета дивизия на българския футбол. След което през лятото на 2017 г. следва трансфер в Академик (Свищов) под ръководството на Евгени Маринов. В началото на 2018 г. е привлечен от Красимир Бислимов в състава на Вихър (Славяново).

Вижте също 
 ОФК „Павликени“ (Павликени)
 ОФК „Спартак“ (Плевен)

Футболисти на ОФК "Павликени (Павликени)
Футболисти на ОФК „Спартак“ (Плевен)